Axelrods Regenbogenfisch steht für folgende Fische: 

 Tebera-Regenbogenfisch (Melanotaenia herbertaxelrodi) aus der Familie der Melanotaeniidae (Regenbogenfische)
 Chilatherina axelrodi  aus der Gattung Chilatherina („Regenbogenfische)“